Может означать:

 Перепись населения СССР (1926)
 Перепись населения СССР (1937)
 Перепись населения СССР (1939)
 Перепись населения СССР (1959)
 Перепись населения СССР (1970)
 Перепись населения СССР (1979)
 Перепись населения СССР (1989)

См. также
 Перепись населения России